Le Vainqueur est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Vainqueur () de Herbert Brenon, film muet américain sorti en 1924 ;
 Le Vainqueur ou Le Veinard (), film franco-allemand de Hans Hinrich et Paul Martin sorti en 1932 ; 
 Le Vainqueur (), film américain de Lloyd Bacon sorti en 1939 ; 
 Le Vainqueur (), film américain de Steven Hilliard Stern sorti en 1979 ;
 Le Vainqueur ou  (), film musical américain de Bob Clark sorti en 1984.

Voir aussi